Hintsch György (1925–2005) filmrendező, forgatókönyvíró
 Hintsch György (1971) gyermekszínész, politikus